Miles Sandys kan syfta på bland andra:

* Miles Sandys (död 1601), parlamentsledamot
 Miles Sandys (död 1636), parlamentsledamot
 Miles Sandys, 1:e baronet (1563–1645), parlamentsledamot